Макси́м Лои́к Фёджу́ Нгега́н (; род. 14 апреля 1992 года в Дуале) — камерунский футболист, вратарь клуба «Аль-Оруба» Эль-Джауф. Выступал в национальной сборной Камеруна.

Клубная карьера 
Лоик начинал свою карьеру в весьма скромной камерунской команде «Ботафого». Дебютировал он за неё в сезоне 2010/11, когда клуб выступал в третьем камерунском дивизионе, однако своей игрой сумел обратить на себя внимание одного из сильнейших клубов страны, «Котон Спорта». В своём дебютном сезоне 2011/12 он сыграл в тринадцати играх чемпионата и пропустил пять мячей. С тех пор Лоик стал основным голкипером клуба и ключевым для всей команды игроком.

Карьера в сборной 
В 2011 году Лоик в составе молодёжной сборной Камеруна принял участие на молодёжном чемпионате Африки. За национальную сборную Камеруна он дебютировал 29 мая 2014 года в матче против сборной Парагвая. Лоик попал в состав сборной на чемпионат мира 2014.

Достижения 
 Чемпион Камеруна (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Footballzz

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Котон Спорт»
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Омдурман
Игроки ФК «Аль-Оруба» Эль-Джауф